У даній статті наведено список кавер-версій, що Muse грали як група або у співпраці.

Пісні

Примітки

Посилання 

Списки пісень
Пісні Muse